Račice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Račice, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Račice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Račice, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Račice, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Račice nad Trotinou, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové
Račice-Pístovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale